Склади команд — учасниць фінального турніру чемпіонату світу з футболу 1994 року.

Аргентина

Бельгія

Болгарія

Болівія

Бразилія

Греція

Ірландія

Іспанія

Італія

Камерун

Колумбія

Марокко

Мексика

Нігерія

Нідерланди

Німеччина

Норвегія

Південна Корея

Росія

Румунія

Саудівська Аравія

США

Швейцарія

Швеція

Статистика 

 
1994 у США